Kinten ist der Ortsname von

 Kinten (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kinten (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kinten (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Kintai, Kinten (Ostpreussen) ein Städtchen im Bezirk Klaipėda der Republik Litauen.